Ралли Финляндии 2014 года (официально 64nd Neste Rally Finland) - восьмой этап чемпионата мира по ралли 2014 года, проходивший с 1 по 3 августа. Это 64-ый Ралли Финляндии в истории и 41-ий в рамках чемпионата мира. Вторая победа на домашнем этапе для Яри-Матти Латвалы и третья победа в сезоне. Первый подиум в Финляндии для британца Криса Мика из команды Citroën Total Abu Dhabi WRT.

Список участников

Ход этапа 
На момент старта этапа 32 раза граждане Финляндии держали победный кубок на родном соревновании, и лишь восемь раз этим могли похвастаться иностранцы. Но три  предшествующих года (2012-14) выигрывали французские пилоты (Лёб и  Ожье) - и это самая длительная серия побед "не финнов" в истории данного соревнования. Переломить наметившуюся тенденцию имел возможность лишь Яри-Матти Латвала (конечно, в чемпионате были и другие финские пилоты, но их шансы изначально были гораздо более призрачными исходя и из предоставленной им техники, и их собственной спортивной формы). И финн с поставленной задачей справился: сразу вышел он в лидеры классификации и ни разу не потерял этого статуса за все три дня. Правда, на 19 спецучастке попало колесо его машины в выбоину и получила она незначительные повреждения, что позволило практически вплотную приблизиться Ожье к началу воскресенья (отрыв Латвалы сократился с полуминуты до всего лишь трех с небольшим). Но все-таки смог отбить все атаки грозного напарника финский гонщик и во второй раз подняться на высшую ступень пьедестала на домашнем этапе. 

Хорошо выступил в Финляндии также и Крис Мик: за победу он не боролся, но по достижении экватора соревнований именно британец шёл на второй позиции, хоть и имел при этом гораздо меньше побед на спецучастках (Ожье и Латвала выиграли все СУ, кроме одного). Удержать второе место он не смог, но и его третьей позиции никто не угрожал.

На шестом спецучастке перевернулся Юхо Ханнинен, но смог доехать до контрольной точки (пусть и с большим отставанием да выбитым лобовым стеклом). Откатился он за пределы десятки в определенный момент, но сумел в дальнейшем собраться и финишировать на шестом месте в общей классификации. В это же время его напарник Тьерри Невилль, потерявший спойлер на пятом СУ, вынужден был оформить сход через несколько допов (хотя визуально повреждения на его машине выглядели менее серьезными, чем у Ханнинена). А на СУ19 оформил сход и Мадс Остберг, налетевший на камень на предыдущем спецучастке. Дебютировавший на машине высшей категории ирландец Крейг Брин шел на девятой позиции, когда на СУ24 повредил спину, неудачно приземлившись на одном из трамплинов. Пришлось сняться Крейгу по медицинским причинам. Надо заметить, что еще на девятом допе Брин чуть не врезался в перебегающего дорогу лося.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 6, 79 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2014 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2014 году